Кетогенная диета, кетодиета () —  диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Изначально применялась при лечении эпилепсии у детей путём повышения уровня кетоновых тел в крови.

Описание 
Источниками энергии для головного мозга могут быть глюкоза (основной источник) и кетоновые тела (резервный, используется при исчерпании запасов углеводов). Использование кетоновых тел вместо глюкозы представляет собой аварийный механизм выживания в условиях голода. Причём мозг не может существовать исключительно за счет кетоновых тел, не менее 30 % от всей энергии должно поступать из глюкозы.

Кетогенная диета направлена на замену глюкозы кетоновыми телами. Она представляет собой рацион с большим содержанием насыщенных жиров и жестко ограниченными количествами углеводов и клетчатки. При таком рационе печень сначала использует все доступные сахара, а когда они заканчиваются, для стабилизации уровня сахара в крови начинает преобразовывать жир.

Первая кетогенная диета разработана в 1921 году в Клинике Мэйо доктором Уайлдером (). С изобретением фенитоина её постепенно перестали применять в лечении эпилепсии. Интерес к кетогенной диете возвращается в 1990-е годы — врачи стали рассматривать её как альтернативу медикаментозному лечению в случаях устойчивой к лекарствам эпилепсии у детей.

В 1970-е годы Роберт Аткинс разработал свой вариант кетогенной диеты для снижения веса. В дальнейшем его диета использовалась для уменьшения эпилептических припадков.

Кетогенная диета вынуждает организм использовать жиры в качестве основного источника энергии. При обычной диете в роли такого источника выступают углеводы, которые, поступая с пищей, перерабатываются в глюкозу, важную для питания и функционирования головного мозга. Однако если в рационе присутствует мало углеводов, печень преобразует жир в жирные кислоты и кетоновые тела. Кетоновые тела поступают в мозг и используются как источник энергии вместо глюкозы. Повышение уровня кетоновых тел в крови (кетоз) приводит к снижению частоты эпилептических припадков.

В классической кетогенной диете весовое соотношение потребляемого жира к белкам и углеводам составляет 4:1, также могут использоваться и более низкие соотношения — 3:1 или 2:1. В 2000-х годах появились варианты кетогенной диеты, допускающие большее количество углеводов, например, в одном из вариантов модифицированной кетогенной диеты предусмотрены  углеводов в день (около  углеводов содержится в одной средней картофелине или двух кусках ржаного хлеба).

Большая часть потребляемых с пищей жиров состоит из длинноцепочечных жирных кислот. Однако, с точки зрения кетогенной диеты, более подходящими являются среднецепочечные жирные кислоты. В одном из вариантов кетогенной диеты используется разновидность кокосового масла, богатого среднецепочечными жирными кислотами, которые обеспечивают половину суточных калорий.

Кетогенная диета приводит к снижению количества воды, удерживаемой в организме.

Популярность классической кетогенной диеты, разработанной для лечения детской эпилепсии в 1920-х годах и широко применявшейся в следующем десятилетии, ослабла с подтверждением эффективности антиконвульсантов. В середине 1990-х годов голливудский продюсер Джим Абрахамс, чей сын успешно справлялся с припадками с помощью диеты, основал фонд для привлечения внимания и возобновления научного интереса к диете.

Кетогенная диета успешно применяется для лечения инсулинорезистентности и диабета второго типа, причём эффект достигается не только за счет сокращения углеводов, но и благодаря слиянию бета-гидроксибутирата, одного из кетонов. 

У людей влияние кетогенной диеты на гомеостаз углеводов остаётся под вопросом. Как минимум, результат кетогенной диеты зависит от наличия или отсутствия диабета второго типа. У здоровых взрослых она может как снижать способность инсулина подавлять эндогенную выработку глюкозы, так и повышать её в зависимости от каких-то других факторов, в частности, может влиять ожирение.

У больных диабетом второго типа с ожирением кетогенная диета способна снизить уровень глюкозы в крови натощак к 12 неделе соблюдения диеты, при продолжении до 56 недель эффект сохраняется. Однако неизвестно, сохранится ли эффект в дальнейшем.

Доказано, что кетогенная диета приводит к снижению аппетита (сатиетогенный эффект), в результате чего в организм поступает меньше калорий. Возможно, именно сатиетогенный эффект является причиной других улучшений состояния больных.

Применение при эпилепсии 
Кетогенная диета применяется преимущественно при лечении эпилепсии у детей. Касательно взрослых нет достаточного количества исследований, которые подтвердили бы эффективность или показали бесполезность этой диеты для взрослых. Известно только, что кетогенная диета хорошо переносится взрослыми и имеет низкие побочные эффекты.

Результаты применения кетоновой диеты не являются доказанными из-за отсутствия контрольной группы в большинстве наблюдений. Результаты могут быть искажены естественным исчезновением симптомов. Немногим менее, чем в половине случаев дети, страдающие устойчивой к лекарствам эпилепсией и придерживающиеся кетогенной диеты более года, почти полностью избавились от эпилептических припадков. Те, кто использовал эту диету только полгода, в трети случаев получили 90% снижение эпилептических припадков.

Исследования показали, что у больных эпилепсией наблюдается дисбактериоз, микробиота в кишечнике отличается от таковой у здоровых как детей, так и взрослых. У людей, использующих кетогенную диету, состав микрофлоры кишечника улучшается. Связана ли микробиота с эпилепсией, осталось невыясненным.

Другие применения

В медицине 

Некоторые специалисты указывают на нейропротекторное свойство кетогенных диет, есть множество свидетельств об их защитной функции по отношению к старению мозга и применимости при нейродегенеративных и некоторых других заболеваниях. Но качественные клинические исследования не проводились, и такие мнения остаются неподтверждёнными.

Успешно применяется при детской и взрослой эпилепсии, исследования продолжаются.

У больных метаболическим синдромом, придерживающихся низкоуглеводной диеты, возникает кетоз. Перестройка метаболизма на использование кетоновых тел позволяет сохранять низким уровень инсулина в крови, при одновременном похудении также снижается инсулинорезистентность.

Ряд работ показывает, что кетогенная диета может делать диабет второго типа обратимым.

В спортивном питании и фитнесе 
Кетогенная диета применяется спортсменами, занимающимися стайерскими видами спорта, требующими выносливости, такими как ультрамарафон, триатлон, велогонки и др. Организм придерживающихся этой диеты спортсменов эффективнее использует жир в качестве источника энергии и тем самым помогает экономить запасы гликогена при длительных нагрузках.

Для похудения 
Кетогенная диета – один из популярных инструментов для похудения. Большинство диет базируются на теории калорийности, calorie in, calorie out, или «меньше ешь, больше двигайся», которую некоторые ученые считают заблуждением. Они предлагают инсулиновую гипотезу, согласно которой калории из разной пищи не равноценны. По их мнению, значение имеет не количество поступившей энергии, а то, какой гормональный ответ происходит на него в организме, и, исходя из этого предположения, благодаря низкому количеству углеводов и отсутствию перекусов, на кетодиете уровень инсулина приходит в норму, что способствует липолизу.

Кроме того, бета-гидрокисбутират влияет на выработку грелина, гормона голода, и холецистокинина, нейромедиатора, приносящего сигнал о насыщении. Благодаря этому на кетодиете сытость наступает от меньшего количества еды и длится дольше.

Одно из преимуществ кетогенной диеты, как и других низкоуглеводных диет, заключается в том, что возникающий при низкоуглеводном питании кетоз способствует снижению массы тела при ожирении. Разница в калорийности съеденного может составлять до тысячи килокалорий в сутки по сравнению с маложирными диетами.

Помимо потенциальной пользы, кетогенная диета может нанести вред как из-за снижения общего уровня сахара в крови, так и из-за потребности нейронов в глюкозе — не менее 30% энергии мозг должен получать с глюкозой.

При длительном применении кетогенной диеты организм сталкивается с трудноустранимыми негативными последствиями. Прежде чем назначать кетогенную диету с целью снижения веса, необходимо провести клинические исследования по стандартам доказательной медицины, но на 2020 год такие исследования отсутствуют.

См. также 
 Диета Аткинса
 Кетоз
  Low-carbohydrate diet

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Популярная литература

Диеты
Эпилепсия